Il balcone (Le Balcon) – dipinto di Édouard Manet del 1868 
 Il balcone (The Balcony) – film del 1963 diretto da Joseph Strick
 Il balcone (Le Balcon) – opera teatrale di Jean Genet del 1956
 Il balcone – programma televisivo svizzero